Le patronyme flamand Poelvoorde, Poelvoord, Van Poelvoorde provient d'une origine : le gué du marais (du nl. poel : marais et voorde : gué).  
Pollefo(o)rt (Poelvoorde) est également un toponyme à Egem (Flandre-Occidentale), Ruiselede et Wingene. 

Benoît Poelvoorde (né en 1964), acteur belge ;
Rita Poelvoorde (née en 1951), danseuse belge.

Victor Papeleu ou Eugène Victor Papeleu de Poelvoorde (1810-1881), peintre belge.

Patronyme flamand